Драгослав Јанковић може да се односи на:
 Драгослав Бата Јанковић (1874—1946)
 Драгослав Макс Јанковић (1932—1988)
 Драгослав Јанковић, ректор Универзитета у Београду 1975-1977 (фотографија)